Torpparinmäki kan syfta på:

 Torpparinmäki – del av Domarby i Helsingfors stad, se Torparbacken, Helsingfors stad
 Torpparinmäki – del av Tessjö by i Strömfors kommun, se Torparbacken, Tessjö